Diverse località portano il nome di Herring tra cui:
Isola Herring, isola antartica dell'arcipelago Windmill.
Isola Herring, isola alla foce del fiume Yarra, Melbourne (Australia).